Niclas Hävelid, švedski hokejist, * 12. april 1973, Stockholm, Švedska.

Hävelid je v švedski ligi igral za klube RA-73, AIK IF, Malmö IF, Södertälje SK in Linköpings HC. V švedski elitni ligi je skupno odigral 513 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 50 golov in 84 podaj, ter 67 tekem končnice, na katerih je dosegel 5 golov in 17 podaj. Leta 1999 je bil kot 99. izbran na NHL naboru s strani kluba Anaheim Ducks, za katerega je zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Atlanta Thrashers in New Jersey Devils, je v devetih sezonah skupno odigral 628 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 34 golov in 137 podaj, ter 32 tekem končnice, na katerih je dosegel 7 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| RA-73
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 30
| 2
| 3
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 1
| 0
| 1
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 40
| 6
| 12
| 18
|
| 26
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 3
| 7
| 10
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 5
| 6
| 11
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 3
| 6
| 9
|
| 42
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 8
| 4
| 12
| -13
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 10
| 12
| 22
| +10
| 42
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| -3
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
|
| 50
| 2
| 7
| 9
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 47
| 4
| 10
| 14
| -6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 52
| 1
| 2
| 3
| -13
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 11
| 22
| 33
| +5
| 30
|
| 21
| 0
| 4
| 4
| 0
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 79
| 6
| 20
| 26
| -28
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +10
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 46
| 2
| 2
| 4
| -5
| 60
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +3
| 18
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 4
| 28
| 32
| +9
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 06/07
|
| 77
| 3
| 18
| 21
| -2
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 07/08
|
| 81
| 1
| 13
| 14
| +2
| 42
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -5
| 0
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 08/09
|
| 63
| 2
| 13
| 15
| +4
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| -2
| 6
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 53
| 3
| 10
| 13
| +5
| 28
|
| 12
| 0
| 5
| 5
| 0
| 18
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 50
| 5
| 17
| 22
| +8
| 22
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +3
| 2
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 55
| 7
| 9
| 16
| -13
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 12/13
|
| 55
| 3
| 11
| 14
| -1
| 28
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1265
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 335
| bgcolor="#7FFF00" | -28
| bgcolor="#7FFF00" | 802
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti RA-73
Hokejisti AIK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Linköpings HC